Die Football League Third Division 1989/90 war die 63. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurden die Bristol Rovers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bristol City und nach Play-off-Erfolgen gegen die Bolton Wanderers und die Tranmere Rovers auch das drittplatzierte Notts County in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1990/91 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten AFC Bournemouth, Bradford City und Stoke City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Cardiff City, Northampton Town, der FC Blackpool und der FC Walsall. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 1990/91 der Viertligameister Exeter City sowie die dahinter rangierenden Grimsby Town, Southend United und der Play-off-Sieger Cambridge United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Second Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1989-90 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1989/90
Fußballsaison 1989/90